Osoby o tym nazwisku:
 Aníbal Muñoz Duque – rzymskokatolicki duchowny
 Pedro Duque – hiszpański astronauta
 Rafael Morales Duque – rzymskokatolicki duchowny
 Ximena Duque – kolumbijska aktorka